Темасек:

 Темасек (Тумасик) — средневековое название острова Сингапур, а также государство, существовавшее на нём в XIV—XV веках.
 Темасек — сингапурская государственная инвестиционная компания.

См. также 
 Орден Темасека — высшая государственная награда Сингапура.